Кубок независимости Армении по футболу сезона-2015/2016 годов — 25-й розыгрыш национального Кубка Армении по футболу среди 8 профессиональных клубов Премьер-лиги.

Первые матчи состоялись 21 октября 2015 года.

Турнирная сетка

Результаты

1/4 финала 
Первые матчи прошли 21 и 28 октября 2015 года.

Ответные матчи прошли 4 и 25 ноября 2015 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 15 и 16 марта 2016 года.

Ответные матчи прошли 12 и 13 ноября 2016 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2015/2016
 Первая лига Армении по футболу 2015/2016

Кубок Армении по футболу
Армения
Спорт в Армении в 2015 году
Спорт в Армении в 2016 году
Футбол в Европе в 2015 году
Футбол в Европе в 2016 году